Червени-Камень () — словацкий замок в стиле эпохи Возрождения, расположенный на восточных склонах Малых Карпат у деревни Часта неподалёку от Модры. Входит в список национальных памятников культуры Словакии.

История 

Средневековое укрепление возникло в XIII веке. В 1230 году его заложили по приказу чешской королевы Констанцы, как часть пограничной системы, простиравшейся от Братиславы до Жилины.

В XVI веке аугсбургская купеческая семья Фуггеров снесла большую часть замка и построила новый ренессансный замок. В 1588 венгерский граф Миклош Пальфи взял в жёны баронессу Фуггер и унаследовал замок. Здесь родились его потомки палатин Венгрии Пал Пальфи фон Эрдёд и фельдмаршал Янош Пальфи. В настоящее время в замке музей мебели.

См. также 
 Список замков Словакии
 Список национальных памятников культуры Словакии (1961—2002)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт музея

Замки Словакии
Замки, построенные в XIII веке
Фуггеры
Национальные памятники культуры Словакии